A kosárlabda a nyári olimpiai játékok műsorának része az 1936-os berlini olimpia óta. 1976 óta a nőknek is rendeznek kosárlabda-tornát. Az Egyesült Államok kosarasai rendre a legjobbak között vannak, a férfiak eddig tizenötször, a nők nyolcszor végeztek az élen.

A férfiaknál és a nőknél is 12 csapat vehet részt az olimpián.

Összesített éremtáblázat

Versenyszámok

Férfi

Kosárlabda

Érmesek 

|-
|1936 Berlin
|
|
|
|-
|1948 London
|
| 
| 
|-
|1952 Helsinki
|
|
|
|-
|1956 Melbourne
|
|
|
|-
|1960 Róma
|
| 
| 
|-
|1964 Tokió
|
| 
| 
|-
|1968 Mexikóváros
|
|
| 
|-
|1972 München
| 
|
|
|-
|1976 Montreal
|
|
|
|-
|1980 Moszkva
|
|
||
|-
|1984 Los Angeles
||
|
|
|-
|1988 Szöul
|
| 
|
|-
|1992 Barcelona
|
|
|
|-
|1996 Atlanta
|| 
|
|
|-
|2000 Sydney 
|
|
|
|-
|2004 Athén
|
| 
|
|-
|2008 Peking 
|
|
|
|-
|2012 London
|
|
|
|-
|2016 Rio de Janeiro
|
|
|
|-
|2020 Tokió
|
|
|
|}

Résztvevők

3x3 kosárlabda

Érmesek 

|-
|2020, Tokió
|
|
| 
|}

Résztvevők

Nők

Kosárlabda

Érmesek 

|-
|1976 Montreal
|
|
|
|-
|1980 Moszkva
||
|
|
|-
|1984 Los Angeles
||
|
|
|-
|1988 Szöul
|
|
|
|-
|1992 Barcelona
| 
| 
|
|-
|1996 Atlanta
||
|
|
|-
|2000 Sydney
|
||
|
|-
|2004 Athén
| 
|
|
|-
|2008 Peking
| 
|
|
|-
|2012 London
| 
|
|
|-
|2016 Rio de Janeiro
| 
|
|
|-
|2020 Tokió
| 
||
|
|}

Résztvevők

3x3 kosárlabda

Érmesek 

|-
|2020, Tokió
|
|
| 
|}

Résztvevők

Források 
 

 
Sportágak a nyári olimpiai játékokon